Thomas Daley ist der Name folgender Personen:

* Thomas Daley (Diplomat) (auch Tom Daley), US-amerikanischer Diplomat 

 Thomas Francis Daley (1884–1934), US-amerikanischer Baseballspieler, siehe Tom Daley (Baseballspieler)
 Thomas Robert Daley (* 1994), britischer Wasserspringer, siehe Tom Daley